Кумторкала — название населённых пунктов в России:

 Кумторкала — село в Кумторкалинском районе Дагестана, упразднено в 1970 году.
 Кумторкала — станция (тип населённого пункта) в Кумторкалинском районе Дагестана, упразднена в 1975 г.

См. также 

 Кумтор-Кале
 Кумторкалинский район